Марашешти има више значења:

 Марашешти
 Марашешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Марашешти, насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Марашешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији